Twisted — это событийно-ориентированный сетевой фреймворк, написанный на Python и распространяемый под лицензией MIT.

Проекты на Twisted могут поддерживать TCP, UDP, SSL/TLS, , Unix domain сокеты, большое количество протоколов, включая HTTP, XMPP, NNTP, IMAP, SSH, IRC, FTP и другие. Twisted основан на парадигме событийно-ориентированного программирования, и это значит, что пользователи Twisted пишут небольшие программы обратного вызова, которые вызываются фреймворком.

Примечания

Литература 
 
 Jessica McKellar. Twisted. The Architecture of Open Source Applications. V. II.

Ссылки 
 http://twistedmatrix.com - официальный сайт

Серверы приложений
Библиотеки Python
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
Веб-фреймворки на Python
Свободные библиотеки программ
Программное обеспечение с лицензией MIT